Kreutzer-sonaten har fleret betydninger:

Kreutzer-sonaten (violinsonate) – Ludwig van Beethovens violinsonate nr. 9.
Kreutzer-sonaten (roman) – Leo Tolstojs roman fra 1890.
Kreutzer-sonaten (strygekvartet) – Leos Janáceks strygekvartet nr. 1